Seznam polkov z zaporedno številko 100.

Seznam 
 Pehotni
 100. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 100. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 100. pehotni polk (Wehrmacht)
 100. pehotni polk (Italija)
 100. strelski polk (ZSSR)
 100. gorski polk (Wehrmacht)
 100. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 100. tankovski polk (ZSSR)
 100. tankovski polk (Wehrmacht)

 Artilerijski
 100. lahki artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi